Ломба́рди () — распространённая фамилия итальянского происхождения, этимологически восходящая к названию германского племени лангобардов (нем. Langobarden, буквально — длиннобородые), основанного ими Лангобардского (Ломбардского) королевства, а также итальянской исторической области Ломбардия.

Известные носители 
 Ломбарди, Альфонсо (1497—1537) — итальянский скульптор.
 Ломбарди, Винс (1913—1970) — американский футболист и тренер.
 Ломбарди, Даг — менеджер по связям с общественностью и директор по маркетингу Valve.
 Ломбарди, Джулиано (1762—1791), мальтиец, в 1787 г. мичман, затем лейтенант русского флота, герой русско-турецкой войны 1787—1791 гг.
 Ломбарди, Кристиано (род. 1995) — итальянский футболист, нападающий клуба «Лацио».
 Ломбарди, Лелла (1941—1992) — итальянская автогонщица, пилот Формулы-1.
 Ломбарди, Мэттью (род. 1982) — канадский профессиональный хоккеист, выступающий за команду Швейцарской лиги «Женева-Серветт».
  
 Ломбарди, Роберта (род. 1973) — итальянский политик.
 Ломбарди, Уильям (1937—2017) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Ломбарди, Федерико (род. 1942) — глава пресс-центра Святого престола.
  
 Ломбарди, Франсиско Хосе (род. 1947) — перуанский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

См. также 
 
 Ломбардия (значения)